Un homme et une femme peut désigner :

 Un homme et une femme, film de Claude Lelouch sorti en 1966 ;
 Un homme et une femme, chanson de Francis Lai et Pierre Barouh, interprétée par Pierre Barouh et Nicole Croisille, tirée du film ;
 Un homme et une femme : Vingt ans déjà, film de Claude Lelouch sorti en 1986 ;
 Un homme et une femme, groupe de rock français.